Arrivabene – antica famiglia mantovana
 Adelia Arrivabene – attrice italiana
 Agostino Arrivabene – pittore italiano
 Antonio Arrivabene – politico italiano
 Carlo Arrivabene Valenti Gonzaga – insegnante e giornalista italiano
 Ferdinando Arrivabene – patriota, letterato e poeta italiano
 Giampietro Arrivabene – francescano e vescovo cattolico italiano
 Giberto Arrivabene Valenti Gonzaga – militare e politico italiano
 Giovanni Arrivabene – patriota, politico ed economista italiano
 Giulio Cesare Arrivabene – pittore italiano
 Maurizio Arrivabene – dirigente d'azienda e dirigente sportivo italiano
 Opprandino Arrivabene – giornalista italiano
 Silvio Arrivabene Valenti Gonzaga – imprenditore e politico italiano